Xyloredo är ett släkte av musslor. Xyloredo ingår i familjen borrmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrmusslor
Xyloredo